Костас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Костас, Боб (род. 1955) — американский спортивный журналист на канале NBC с начала 1980-х.
 Костас, Густаво (род. 1963) — аргентинский футболист и тренер.
 Костас, Давид (род. 1995) — испанский футболист, защитник.
 Костас, Джон (род. 1957) — американский юрист, бизнесмен и политик-республиканец, мэр города Вальпараисо.
 Костас, Кике (род. 1947) — испанский футболист.
 Костас, Константино (род. 1958) — мексиканский актёр.